Markéta Vondroušová era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al secondo turno da Elise Mertens, che ha poi vinto il torneo battendo finale Aryna Sabalenka con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Kristina Mladenovic (primo turno, ritirata)
  Elise Mertens (campionessa)
  Carla Suárez Navarro (ritirata)
  Anett Kontaveit (primo turno)
  Svetlana Kuznecova (primo turno)

 Alizé Cornet (secondo turno)
 Mihaela Buzărnescu (primo turno)
 Aljaksandra Sasnovič (secondo turno)
 Alison Van Uytvanck (secondo turno)

Qualificate 

  Richèl Hogenkamp (primo turno)
  Alexandra Cadanțu (primo turno)
  Danka Kovinić (secondo turno)

 Vera Lapko (semifinale)
 Kathinka von Deichmann (secondo turno) 
 Tamara Korpatsch (quarti di finale)

Lucky loser 
  Magdalena Fręch (primo turno)

Wildcard 

  Svetlana Kuznecova (primo turno)
  Jil Teichmann (primo turno)

 Stefanie Vögele (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ladies Open Lugano 2018